Saint-Cirq, commune française de la Dordogne ;
 Saint-Cirq, commune française de Tarn-et-Garonne.

Voir aussi 

 Colayrac-Saint-Cirq : commune française, située dans le département de Lot-et-Garonne ;
 Saint-Cirq-Lapopie, commune française du Lot ;
 Saint-Cirq-Madelon, commune française du Lot ;
 Saint-Cirq-Souillaguet, commune française du Lot ;
 Rullac-Saint-Cirq : commune française, située dans le département de l'Aveyron.